Il singolare del torneo di tennis State Farm Women's Tennis Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Jennifer Capriati 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (finale)
 Martina Hingis (semifinali)
 Serena Williams (campionessa)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)

 Lisa Raymond (primo turno)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Dája Bedáňová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

State Farm Women's Tennis Classic 2002